Suizo hace referencia a varios artículos:

País
Lo relativo a Suiza.
 Alemán de Suiza, uno de los dialectos del idioma alemán hablados en Suiza, Liechtenstein y regiones fronterizas de Austria.
 Parque nacional suizo.
 Franco suizo, moneda oficial de Suiza y Liechtenstein.
 Banco Nacional Suizo, principal banco suizo, fundado en 1907.
 Instituto Suizo de Bioinformática, fundación académica de bioinformática, sin fines de lucro, en Suiza.
 Museo Suizo de Arquitectura.
 Museo Suizo de la Cámara Fotográfica, en Vevey (Suiza).
 Museo Suizo de Transporte, en Lucerna (Suiza).

Partidos políticos
 Partido Liberal Radical Suizo.
 Partido Radical Democrático Suizo, antiguo partido político de Suiza.
 Partido Socialista Suizo, de tendencia izquierdista.
 Partido Suizo del Trabajo, Partido Obrero y Popular o Partido Comunista; partido socialista de Suiza.

Razas animales
 Pardo suizo, raza de ganado lechero originaria de los Alpes suizos.
 Pastor blanco suizo, raza canina.
 Gran boyero suizo, raza canina.

Deportes
 Balón suizo, utilizado en fisioterapia, rehabilitación y ejercicio físico para mejorar el equilibrio y la coordinación y fortalecer la espalda y el abdomen.
 Sistema suizo, en ajedrez, tenis de mesa y otros deportes o juegos.

Lugares
 Café Suizo, café de Madrid de mediados y finales del siglo XIX.
 Club Suizo de Buenos Aires, club privado con fines deportivos, situado en la ciudad de Tigre, Argentina.
 Colegio Suizo de Santiago, institución educativa chilena, fundada por inmigrantes suizos en 1939.
 Pabellón suizo, edificio diseñado por Le Corbusier y ubicado en París.

Además
 Bollo suizo, tipo brioche
 El Robinson suizo, novela publicada en 1812.
 Guardia Suiza Pontificia, cuerpo militar encargado de la seguridad del Estado de la Ciudad del Vaticano.
 ''' Morro suizo.. Antoñin de los bosques, cara dura, despreocupado